Sezóna 2007/2008 byla 17. sezonou Ruské hokejové superligy. Vítězem se stal tým Salavat Julajev Ufa. Toto byla poslední sezóna Superligy, neboť od sezony 2008-2009 ji nahradila Kontinentální hokejová liga.

Konečná tabulka základní části

Play off 

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2007
Lední hokej v roce 2008